Це список телефонних кодів країн. Значення кодів присвоюються Міжнародним союзом електрозв'язку і вказується у стандарті E-164.

Коди є префіксними. Дані коди використовуються для телефонування у вказану країну.

Також кожна країна має міжнародний телефонний префікс, який використовується при дзвінках з країни.
В Україні це «00» або «+», наприклад дзвінок у Лондон буде виглядати так: 00 (або +) (міжнародний префікс) — 44 (код країни) — 171 (код регіону) — XXXXXXX (власне номер).

При дзвінках в деякі інші країни (наприклад, Німеччину) необхідно пропускати перший нуль в коді регіону країни. Наприклад телефонуючи комусь в Німеччину на внутрішньо німецький номер 089 123456, з-за меж Німеччини необхідно набирати +49 89 123456, де + — міжнародний телефонний префікс, 89 — код регіону, 123456 — номер абонента.

Коротко

Детальніше 

 Нуль (0) не присвоєно.

Див. також 
 Коди країн
 Телефонний номер

Посилання 

 Міжнародні телефонні коди
 North American Numbering Plan Administration
 Визначник номера телефону для міжнародних телефонних дзвінків

Примітки 

Телефонна номерація
Коди країн